Любоми́р — слов'янське двоосновне чоловіче ім'я. Походить від слів любов та мир.

Жіноче ім'я - Любомира.

Іменини: 21 березня; 31 липня; 1 серпня; 10 листопада; 30 вересня (Віри, Надії, Любові, Софії).

Цим ім'ям названо астероїд 3630 Любомир.

Розмовні та зменшувальні форми: Любчик, Любко, Любасик.

Ім'я Миролюб складається з тих самих двох слов'янських коренів, тільки у зворотному порядку (мир та любов</nowiki>).

Відомі особи 
 Любомир Димитров Андрейчин (1910-1975) — болгарський мовознавець.
 Любомир Буняк (нар. 1944) — український політик, колишній міський голова Львова.
 Любомир Ярославович Гузар (1933-2017) — Кардинал, Глава Української Греко-Католицької Церкви (2001-2011).
 Любко Дереш (справжнє ім'я — Любомир Мирославович Дереш)  (нар. 1984) — український письменник.
 Любомир Йойко (1905-?) — український тенор.
 Любомир Васильович Левицький (при народженні Кобильчук) (нар. 1980) — український кінорежисер.  
 Любомир Ловрич (1920-1994) — югославський футболіст і тренер, срібний призер Олімпіади.
 Любомир Мацюк (1916-1991) — український співак.
 Любомир Мельник (нар. 1948) — український композитор, піаніст.
 Любомир Романків (нар. 1931) — український науковець, пластун.
 Любомир Тадейович Сеник (1930-2021) — український літературознавець.

Посилання 
 Язычество славян. Славянские имена 

Чоловічі імена
Українські імена
Слов'янські імена